Siitonen ist der Familienname von

 Hannu  Siitonen (* 1949), finnischer Leichtathlet
 Pauli Siitonen (* 1938), finnischer Langläufer